Bundestagswahlkreis 197 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Neuwied (seit 2017)
 Bundestagswahlkreis Suhl – Schmalkalden-Meiningen – Hildburghausen (2009 und 2013)
 Bundestagswahlkreis Sonneberg – Saalfeld-Rudolstadt – Saale-Orla-Kreis (2005)
 Bundestagswahlkreis Greiz – Altenburger Land (2002)
 Bundestagswahlkreis Ravensburg – Bodensee (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Balingen (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Fürstenfeldbruck (1949 bis 1961)